Miejscowości w USA:
 Casnovia – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 Casnovia (ang. Casnovia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon